Quirijnstok (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Tilburg, even ten noordoosten van de bebouwde kom van Tilburg
Quirijnstok (wijk), een wijk in Tilburg